Nestor João Masotti (Pindorama, 21 de junho de 1937 - Brasília, 3 de setembro de 2014) foi um expositor espírita brasileiro que presidiu a Federação Espírita Brasileira (FEB) entre os anos de 2001-2013.

Biografia 
Formado em Odontologia em Araraquara, exerceu a profissão por apenas um ano. Atuou profissionalmente como funcionário público fazendário em Fernandópolis e São Paulo.

Durante sua gestão frente à FEB modernizou o parque gráfico da editora, assim como a criação das novas capas para os livros espíritas. No final de sua gestão efetiva na FEB houve desativação da gráfica e iniciou as impressões por terceirização. Afastou-se da presidência, para tratamento de saúde, em maio de 2012, e em definitivo em março de 2013. Durante seu mandato comemorou o bicentenário de Allan Kardec (2004) e o centenário de Chico Xavier (2010), realizando eventos que marcassem as duas importantes datas para o espiritismo.  Também comemorou em sua gestão os 50 Anos do Pacto Áureo

Nestor João Masotti morreu no Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Naturais de Pindorama (São Paulo)
Presidentes da Federação Espírita Brasileira
Espíritas do Brasil